20/20 steht für:

 normale Sehschärfe nach dem Snellen-Index, siehe Sehschärfe#Sehprobentafeln
 20/20 (ABC), amerikanisches Fernsehprogramm
 20/20 (CBC), kanadische Fernsehserie
 20/20 (The-Beach-Boys-Album), Album von The Beach Boys
 20/20 (Band), US-amerikanische Band
 20/20 Awards, eine US-amerikanische Preisverleihungsorganisation